Dubufe ist der Familienname folgender Personen: 

 Claude Marie Dubufe (1790–1864), französischer Maler und Vater von Édouard Dubufe 
 Édouard Dubufe (1819–1883), französischer Maler und Sohn von Claude Marie Dubufe